Osorio puede referirse a:

Casa de Osorio leonesa 
Un antiguo y noble linaje español de origen leonés, de los considerados grandes en la Corona de Castilla: Casa de Osorio.

 Osorio Martínez (m. 1160), miembro del linaje de los Flaínez, considerado el origen de la Casa de Osorio leonesa.
 Osorio González (m. c. 1220), hijo de Gonzalo Osorio.

Casa de Osorio gallega 
 Don Osorio, personaje ficticio mencionado por Luis de Salazar y Castro en su obra Índice de las glorias de la Casa de Farnese. 
 Osorio Gutiérrez, promotor del Monasterio de San Salvador de Villanueva (Lorenzana)

 Topónimos 
 Osório, municipio brasileño.
 Osorio, importante paraje natural de la Isla de Gran Canaria (España).

 Zoónimos 
 Crocidura russula osorio, musaraña de Osorio.